Riddick House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Riddick House (Mississippi), ID-Nr. 97001380
 Riddick House (North Carolina), ID-Nr. 71000589
 Riddick House (Virginia), ID-Nr. 74002247